Kilvington ist der Familienname folgender Personen: 

 Paula Kilvington (* um 1956), englische Badmintonspielerin
 Richard Kilvington (~1305–1361), englischer Scholastiker